Albert Ehrensvärd kan syfta på: 

Albert Ehrensvärd den äldre (1821–1901), svensk utrikesminister 1885–89 
Albert Ehrensvärd den yngre (1867–1940), svensk utrikesminister 1911–14